3 miejscowości w Polsce: 
 Szczutowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Górzno 
 Szczutowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin 
 Szczutowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo